La famille de Comminges, issue des comtes de Comminges, a formé plusieurs branches collatérales.

Branches des comtes de Comminges 
Voir Liste des comtes de Comminges, et la branche cadette de Couserans.

Branche de Comminges-Puyguilhem 
Branche issue de Guy de Comminges, qui prit le nom de la seigneurie de Puyguilhem. Elle serait la dernière branche subsistante de l'ancienne maison des comtes de Comminges. Toutefois, elle ne peut prouver son extraction chevaleresque que jusqu'à 1385, et le point de jonction entre les deux familles n'est pas établi. Elle porte , qui serait une déformation des armes des anciens comtes de Comminges.

Branche de Comminges-Guitaut 
Branche issue de Guy de Comminges, fils de Bernard III de Comminges, et qui prit le nom de la seigneurie de Guitaut. Son nom et ses armes ont été relevés par la famille de Pechpeyrou, au moment du mariage en 1593 de Françoise de Comminges, dame de Guitaut, avec Pons de Pechpeyrou. Cette branche s'est par ailleurs illustrée au XVIIe siècle, peu avant de s'éteindre, à travers les personnalités de :
 François de Comminges, comte de Guitaut, dit le vieux Guitaut (1581-1663), chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, capitaine des gardes de la reine Anne d'Autriche. Il est l'homme des missions de confiance. Il arrête François de Vendôme, duc de Beaufort, le . Il arrête les princes (Condé, Conti, Longueville) le . Il finit sa carrière comme gouverneur de Saumur.
 Gaston-Jean-Baptiste de Comminges (1613-1670), lieutenant général des armées du roi, gouverneur de Saumur et ambassadeur à Lisbonne puis à Londres. Il est le neveu de François de Comminges.

Notes et références

Articles connexes 

 Liste des familles subsistantes de la noblesse française
 Armorial des familles de Gascogne et Guyenne

Homonymie